Reszki bezeichnet Dörfer in Polen:
 Reszki (Bargłów Kościelny), Dorf in der Gmina Bargłów Kościelny, Powiat Augustowski, Woiwodschaft Podlachien
 Reszki (Ostróda), Dorf und Siedlung in der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Röschken, Kreis Osterode in Ostpreußen
 Reszki (Rogowo), Siedlung in der Gmina Rogowo, Powiat Rypiński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Reszki (Szczawin Kościelny), Dorf in der Gmina Szczawin Kościelny, Powiat Gostyniński, Woiwodschaft Masowien
 Reszki (Wejherowo), Dorf in der Gmina Wejherowo, Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Reschke, Kreis Neustadt in Westpreußen